Santa María de Galegos puede hacer referencia a;
 Santa Maria de Galegos (Portugal), freguesia del municipio de Barcelos, distrito de Braga, Portugal.
 Santa María de Galegos (Riotorto), parroquia del concello de Riotorto, provincia de Lugo, España.